Лютянская Голица (другие названия — Лютанска Голица, Лаутанская Голица) — гора в  Украинских Карпатах, в массиве Полонинский хребет (в северо-западной части массива). Расположена в пределах Великоберезнянского района Закарпатской области, южнее села  Люта.

Высота 1374,9 м. Имеет форму узкого хребта, простирается с юго-востока на северо-запад. Северо-восточные склоны очень крутые. Подножия горы лесную, выше — полонины.

Юго-восточнее горы расположен массив — Полонина Руна.

Источники 
 гора Лаутанская Голица

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины